Il singolare femminile del torneo di tennis Medibank International 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Jelena Janković 4-6, 7-6 (1), 6-4.

Teste di serie

   Amélie Mauresmo (quarti)
   Svetlana Kuznecova (secondo turno)
   Kim Clijsters (Campionessa)
   Nadia Petrova (secondo turno)

 Martina Hingis (primo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Nicole Vaidišová (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Medibank International 2007